Старобинец — фамилия.

Известные носители 
 Старобинец, Анна Альфредовна (род. 1978) — российская журналистка и писательница.
 Старобинец, Илья Самойлович (род. 1922) — советский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук.

Примечания